Sauvage se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Henry Emile Sauvage
 Charles Philippe Félix Sauvage